Teut steht für:

 Teut (Einheit) oder Ölteute, altes Aachener Volumen- und Ölmaß
 anderer Name für Töddenhandel

 Grube Teut, ehemalige Steinkohlezeche im Aachener Revier
 De Teut (Naturgebiet), in der Gemeinde Zonhoven, Region Flandern, Belgien
 Grotenburg, auch Teutberg oder kurz Teut, Berg im Teutoburger Wald, Nordrhein-Westfalen, mit dem Hermannsdenkmal

Teut ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Teut (1926–2018), deutsche Journalistin und Architekturhistorikerin
 Heinrich Teut (1868–1963), deutscher Schriftsteller 
 Matthias Teut (* 1968), deutscher Phantastik-Autor
 Trude Müller-Teut (1895–1986), deutsche Malerin

Siehe auch:
 Teute (altes Ölmaß)